Злочевський — російське і українське прізвище. Відомі носії:

 Злочевський Микола Владиславович — власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma, засновник Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки Energy Security for the Future: New sources, Responsibility, Sustainability
 Злочевський Олександр Петрович (1895—1955) — видатний російський, український та радянський футболіст. Чемпіон Росії 1913. Майстер спорту.
 Злочевський Петро Панасович (1907—1987) — радянський художник театру, педагог. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1946) та Грузинської РСР (1954). Народний художник УРСР (1964).
 Злочевський Юрій Михайлович (1922, м. Звенигородка Київ. губ. — 1988, Одеса) — радянський графік. Член СХУ (1970).
 Злочевський Ярослав Ярославович (1980—2004) — український військовик, миротворець.

Примітки

Див. також 
 Злочевська Каріна Миколаївна — директор ради директорів найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma

Українські прізвища
Російські прізвища